Ким — фамилия и топоним:

Личное имя 
 Ким (имя) — личное имя.

Известные носители 
 Ким (, «золото», «металл») — распространенная корейская фамилия.
 Ким — правящее семейство в КНДР.
 Ким — правящий род в древнем корейском государстве Силла (356—892)

А 
 
 
 
 
 Ким, Анна (род. 1977) — австрийская писательница корейского происхождения.
 Ким А Ран (род. 1995) — южнокорейская шорт-трекистка.
 Ким Ан Ги Агата (1787—1839) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.

Б 
 Ким Бо Гён (род. 1989) — южнокорейский футболист.
 Ким Бо Рам (род. 1973) — южнокорейский стрелок из лука
 Ким Бо Рым (род. 1993) — корейская конькобежка.
 Ким Бон Хван (род. 1939) — северокорейский футболист.
 Ким Бон Чжун (род. 1964) — южнокорейский боксёр.
 Ким Боп Мин (род. 1991) — южнокорейский стрелок из лука.
 Ким Бу Сик (1075—1151) — корейский историк и государственный деятель.
 Ким Бён Джи (род. 1970) — южнокорейский футболист.
 Ким Бён Джун (род. 1988) — южнокорейский шорт-трекист.
 Ким Бён Сик (1919—1999) — вице-президент КНДР.
 Ким Бён Джу (род. 1968) — южнокорейский дзюдоист.

В 
 
 Ким, Вера Александровна (род. 1982) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва.
 
 Ким, Виссарион Владимирович (род. 1956) — и. о. президента ГП НАЭК «Энергоатом».
 Ким, Виталий Александрович (род. 1981) — украинский предприниматель и политик.
 
 Ким Вичан (род. 1951) — писатель, профессор.
 Ким Вон Гюн (1917—2002) — корейский композитор, автор музыки государственного гимна КНДР.
 Ким Вон Джин (род. 1992) — южнокорейский дзюдоист.
 Ким Вон Иль (род. 1942) — корейский писатель.
 Ким Вонги (1962—2017) — корейский борец греко-римского стиля.

Г 
 Ким, Галина Николаевна (род. 1952) — советская корейская и казахская актриса театра.
 Ким Гван Сон (род. 1964) — южнокорейский боксёр.
 Ким Гван Сон (род. 1992) — тяжелоатлет из КНДР.
 Ким Гван Сук (род. 1964) — северокорейская певица.
 Ким Гван Хён (род. 1946) — северокорейский борец вольного стиля.
 Ким Гванджин (род. 1949) — министр обороны Республики Корея.
 Ким Гвансоп (1981) — южнокорейский самбист и дзюдоист.
 Ким Гванук (1580—1656) — корейский поэт.
 Ким Ге Сун (1913—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Ким, Гейл (род. 1977) — канадская рестлерша, модель и актриса.
 Ким, Геннадий Сергеевич (род. 1946) — казахстанский гитарист, дирижёр, музыкальный педагог и тренер по боксу.
 
 Ким Гён Ук (род. 1970) — южнокорейская спортсменка, стрелок из лука.
 Ким Гён Хи (род. 1946) — северокорейский государственный и политический деятель, генерал армии.
 Ким Гён Хун (род. 1975) — южнокорейский тхэквондист.
 Ким Гён Э (род. 1994) — корейская кёрлингистка.
 Ким Ги Сок (род. 1980) — южнокорейский боксёр.
 Ким Ги Су (1939—1997) — южнокорейский боксёр.
 Ким Ги Тхэк (род. 1962) — южнокорейский игрок в настольный теннис.
 Ким Ги Хи (род. 1989) — южнокорейский футболист.
 Ким Го Ын (род. 1991) — южнокорейская актриса и певица.
 Ким Гу (1876—1949) — корейский борец за независимость от Японии.
 
 Ким Гым Иль (род. 1987) — северокорейский футболист.
 Ким Гым Сок (род. 1987) — северокорейский тяжелоатлет.
 Ким Гым Сон (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Гынтхэ (1947—2011) — министр здравоохранения и социального обеспечения Кореи.
 Ким Гю Ын (род. 1999) — южнокорейская фигуристка.
 Ким Гюсик (1881—1950) — южнокорейский политик и академик.

Д 
 Ким Да Уль (1989—2009) — корейская супермодель и блогер.
 Ким Дасом (род. 1993) — корейская модель, певица, участница группы SISTAR.
 Ким Дахён (род. 1998) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы Twice.
 Ким Ден Дык (1909—?) — председатель колхоза имени МОПРа, Герой Социалистического Труда.
 Ким Джа Ин (род. 1988) — скалолазка.
 Ким Джан Ди (род. 1991) — южнокорейская дзюдоистка.
 Ким Джан Ми (род. 1992) — южнокорейская спортсменка, стрелок из пистолета.
 Ким, Дженис (род. 1969) — игрок в го, автор книг по теории игры.
 Ким Дженни (род. 1996) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы BLACKPINK.
 Ким Джи Вон (род. 1959) — южнокорейский боксёр.
 Ким Джи Вон (род. 1992) — южнокорейская актриса.
 Ким Джи Ён (род. 1988) — корейская фехтовальщица-саблистка.
 Ким Джи Хун (род. 1987) — южнокорейский боксёр.
 Ким Джин Су (род. 1992) — корейский футболист.
 Ким Джин Хён (род. 1987) — корейский футболист.
 Ким Джисон (род. 1987) — корейская кёрлингистка.
 Ким Джису (род. 1995) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы BLACKPINK.
 Ким Джиха (настоящее имя Ким Ёнъиль; 1941—2022) — корейский поэт, драматург и мыслитель.
 Ким Джон Пхиль (1926—2018) — премьер-министр Республики Корея в 1971—1975 и 1998—2000 годах.
 Ким Джон У (род. 1982) — южнокорейский футболист.
 Ким Джон Хван (род. 1983) — южнокорейский фехтовальщик.
 Ким Джон Хун (род. 1956) — северокорейский футболист и тренер.
 Ким Джоно (1921—1966) — военачальник и политик Республики Корея.
 Ким Джонхён (1990—2017) — южнокорейский певец, участник бойз-бенда Shinee.
 Ким Джу Сик (род. 1992) — северокорейский фигурист.
 Ким Джу Сон (род. 1966) — южнокорейский футболист.
 Ким Джунсу (также известен под псевдонимом Сиа; род. 1986) — корейский певец и автор песен, член группы JYJ.
 Ким Джун Чхон (род. 1992) — южнокорейский шорт-трекист.
 Ким Джэ Бом (род. 1985) — южнокорейский дзюдоист.
 Ким Джэ Ёп (род. 1963) — корейский дзюдоист.
 Ким Джэ Рён (род. 19??) — северокорейский политик, Председатель Совета Министров КНДР.
 Ким Джэ Сон (род. 1983) — южнокорейский футболист.
 Ким Джэджун (более известный как Джэджун; род. 1986) — южнокорейский певец, композитор, актёр и модель.
 Ким Дин (1902—1966) — корейский советский актёр.
 
 
 Ким Дон Гиль (род. 1963) — южнокорейский боксёр.
 Ким Дон Гук (1914—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Дон Ин (1900—1951) — корейский писатель.
 
 
 Ким Донсу — корейский киберспортсмен, известный под псевдонимом Garimto.
 Ким Ду Бон (1886—1958) — корейский революционер и учёный-лингвист.
 Ким Ду Хён (род. 1982) — южнокорейский футболист.
 Ким Дук Ку (1955—1982) — корейский боксёр.
 Ким Дык Пон (род. 1934) — южнокорейский боксёр.
 Ким Дык Син (1754—1822) — корейский художник-пейзажист и мастер жанровой живописи.
 Ким Дэ Гон Андрей (1821—1846) — святой Римско-католической церкви, первый корейский католический священник.
 Ким Дэ Ёп (Stats; род. 1992) — корейский киберспортсмен, игрок в StarCraft II.
 Ким Дэ Ик — южнокорейский дзюдоист.
 Ким Дэ Чжун (1924—2009) — южнокорейский политик.
 Ким, Дэниел Дэ (род. 1968) — корейский актёр.
 Ким, Дэниел (род. 1996) — казахстанский кёрлингист и тренер.

Е 
 Ким Е Чжин (род. 1999) — корейская шорт-трекистка.
 
 Ким, Енгван Инсугович (1911—1994) — советский и казахстанский учёный, член-корреспондент Академии наук КазССР.
 
 Ким Ен Так (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Ен Сун (также известна как Лидия Петровна Ким; 1926—2009) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ким Ен Хван (1925—1982) — Герой Социалистического Труда.

Ё 
 Ким Ён А (род. 1990) — южнокорейская фигуристка.
 Ким Ён Бом (1902—1947) — корейский коммунист, председатель Северокорейского Бюро КПК.
 Ким Ён Ган (род. 1965) — южнокорейский боксёр.
 Ким Ён Гван (род. 1983) — южнокорейский футболист.
 Ким Ён Гвон (род. 1990) — южнокорейский футболист.
 Ким Ён Джун (род. 1983) — северокорейский футболист.
 
 Ким Ён Ми (род. 1991) — корейская кёрлингистка.
 Ким Ён Нам (род. 1928) — государственный и политический деятель КНДР.
 Ким Ён Нам (род. 1960) — корейский борец греко-римского стиля.
 Ким Ён Сам (1927—2015) — президент Республики Корея (1993—1998).
 
 Ким Ён Сук (англоязычных источниках Kim Young Sook; род. 1947) — считается единственной официальной женой Ким Чен Ира.
 Ким Ён Сук (род. 1965) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Ким Ён Чжу (1920—2021) — политик КНДР, младший брат Ким Ир Сена.

И 
 Ким, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский банкир.
 Ким Иль Ён (также известен как Ким Иль; род. 1971) — северокорейский борец вольного стиля.
 
 Ким Ин (1943—2021) — корейский игрок в го.
 Ким, Иннокентий Александрович (1920—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Ин Сон (род. 1989) — южнокорейский футболист.
 Ким Ир (псевдонимы Пак Ток Сан, Пак Дэшань; 1910—1984) — политический и государственный деятель КНДР.
 Ким Ир Сен (1912—1994) — политик КНДР.

Й 
  (род. 1974) — норвежский композитор музыки для компьютерных игр.
  (род. 1961) — датский гандболист.
 Ким Йе Рим (род. 1999) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы Red Velvet.
 Ким, Йюри (род. 1972) — американский дипломат, посол США в Албании.

К 
 Ким Ке Гван (род. 1943) — первый заместитель министра иностранных дел КНДР.
 Ким Ки Ён (1922—1998) — корейский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Ким Ки Дук (1960—2020) — южнокорейский кинорежиссёр.
 Ким Ки Хун (род. 1967) — южнокорейский шорт-трекист.
 Ким Кибом (род. 1991) — южнокорейский певец и рэпер, участник мужской группы SHINee.
 Ким Кён Иль (1988) — северокорейский футболист.
 Ким Кун Су (1965) — южнокорейский дзюдоист.
 Ким, Кристина Александровна (род. 1989) — российская тхэквондистка.

Л 
 Ким, Леонид Александрович (1916—1994) — советский и российский художник-живописец.

М 
 Ким, Максим Павлович (1908—1996) — историк, лауреат Государственной премии СССР.
 Ким Ман Сам (1883—1964) — рисовод, Герой Социалистического Труда.
 Ким Ман Джун (1637—1692) — корейский учёный, поэт и политический деятель.
 Ким, Марина Евгеньевна (род. 1983) — российская телеведущая.
 Ким Ми Сон (род. 1965) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 
 Ким Мин Джун (род. 1988) — южнокорейский певец и композитор, продюсер, репер и актёр, известен под сценическим именем «Jun. K».
 Ким Мин Чхоль (род. 1983) — южнокорейский борец греко-римского стиля.
 
 
 Ким, Михаил Васильевич (1907—1970) — инженер-гидротехник, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 Ким Мунсу (род. 1951) — корейский деятель рабочего движения, политик, губернатор провинции Кёнгидо.
 Ким Мусон (род. 1951) — политик Кореи, лидер партии «Сэнури», член Национального собрания Кореи.
 Ким Мён Вон (род. 1983) — северокорейский футболист.
 Ким Мён Гиль (род. 1984) — северокорейский футболист.
 Ким Мён Хёк (род. 1990) — северокорейский тяжелоатлет.
 Ким Мёнсу (род. 1992) — южнокорейский певец, танцор, актёр и модель.
 
 Ким, Мириман Дмитриевич (1936—2015) — советский и узбекский футбольный тренер.
 Ким, Моисей Васильевич (1917—1997) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель.

Н 
 
 Ким Нам Гук (1916—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Нам Джун (RM, род. 1994) — южнокорейский певец, рэпер, лидер группы BTS.
 Ким Нам Иль (род. 1977) — южнокорейский футболист.
 Ким, Нелли Владимировна (род. 1957) — советская гимнастка.
 
 Ким Ним Хван (род. 1992) — южнокорейский дзюдоист.

О 
 Ким Об И Магдалена (1774—1839) — святая Римско-католической церкви, мученица.
 Ким Ок (род. 1964) — северокорейская политическая деятельница, четвёртая жена Ким Чен Ира.
 Ким Ок Кюн (1851—1894) — корейский общественный деятель эпохи Чосон.

П 
 Ким Пенгир (1899—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Пендю (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Пен Хва (1905—1974) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Ким Пен Чер (1916—1976) — Герой Социалистического Труда.
 
 Ким Пхён Нэ (род. 1987) — южнокорейский футболист.

Р 
 Ким Римма Ивановна (род. 1946) — народная артистка Казахстана.
 Ким, Ребекка (род. 1989) — южнокорейская певица и дизайнер.
 
 Ким, Рэндалл Дук (род. 1943) — американо-корейский актёр.

С 
 Ким Сан Бок (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Ким, Сандра (настоящая фамилия Кальдароне; род. 1972) — бельгийская певица.
 Ким Саккат (1807—1864) — корейский поэт-сатирик.
 Ким Сан Бом (род. 1989) — южнокорейский актёр, певец и модель.
 Ким Сан Хён (род. 1955) — южнокорейский боксёр.
 Ким Сан Хёп (1920—1995) — премьер-министр Южной Кореи.
 Ким Сенсу (1900—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ким, Сергей Алексеевич (род. 1937) — российский экономист, специалист в области управления народным хозяйством, педагог.
 Ким Син Ук (род. 1988) — южнокорейский футболист.
 Ким Сисып (1435—1493) — корейский поэт и писатель раннего периода Чосон.
 
 Ким Сокджин (род. 1992) — южнокорейский певец, участник группы BTS.
 Ким Со Хён (род. 1999) — южнокорейская актриса и модель.
 Ким Сон Гук (род. 1984) — северокорейский боксёр.
 Ким Сок Джин (1919—2016) — южнокорейский тяжелоатлет.
 Ким Сон Йоп (род. 1993) — игрок в Dota 2.
 Ким Сон Джун (1953—1989) — южнокорейский боксёр.
 Ким Сон Ён (род. 1993) — корейская кёрлингистка.
 
 Ким Сон Мин (род. 1987) — южнокорейский дзюдоист.
 Ким Сон Сун (род. 1940) — северокорейская конькобежка.
 Ким Сон Ук (род. 1988) — южнокорейский пианист.
 Ким Сон Хви (род. 1987) — северокорейская футболистка.
 
 Ким Сонг Кон (род. 1949) — директор Корейского института литературных переводов при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея.
 Ким Сонсу (1891—1955) — корейский педагог, идеолог независимости страны, журналист, предприниматель, политик и каллиграф.
 Ким Су Ён (род. 1987) — немецкая скрипачка.
 Ким Су Хван, Стефан (1922—2009) — корейский католический кардинал.
 Ким Су Хэн (род. 1942) — южнокорейский марксистский экономист.
 Ким Сун Сик (также известный под ником ReminD; род. 1986) — корейский киберспортсмен, игрок в Warcraft III.
 Ким Сун Ток (род. 1967) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Ким Сун Я (1939—1997) — южнокорейская отравительница и серийная убийца.
 Ким Сын Гю (род. 1990) — корейский футболист.
 Ким Сын Иль (род. 1945) — северокорейский футболист.
 Ким Сын Мин (род. 2000) — южнокорейский певец, участник группы Stray kids.
 Ким Сын Ок (род. 1941) — южнокорейский писатель и сценарист.
 Ким Сын Дэ (род. 1991) — южнокорейский футболист.
 Ким Сын Хва (1915—1973) — северокорейский государственный деятель

Т 
 Ким Тхэ Гю (род. 1978) — южнокорейский боксёр.
 Ким Тхэ Хён (род. 1995) — южнокорейский актёр, певец, участник бойз-бэнда BTS.
 Ким, Тимофей Антонович (1927—2013) — советский и российский биолог.
 Ким Тхэ Сик (род. 1957) — южнокорейский боксёр.
 Ким Тхэк Ён (род. 1989) — корейский киберспортсмен.
 Ким Тхэён (род. 1989) — певица из Южной Кореи, радио диджей, телеведущая, танцор, актриса.

У 
 Ким У Гиль (род. 1949) — корейский боксёр.
 Ким У Ён (род. 1971) — южнокорейский борец вольного стиля и тренер.
 Ким Ун Ён (род. 1963) — корейский юный математик и вундеркинд.
 Ким Ун Чхоль (род. 1979) — северокорейский боксёр-любитель.

Ф 
 Ким, Фёдор Дорофеевич (1906—1961) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Фук (род. 1963) — вьетнамка, получившая мировую известность благодаря фотографии во время Вьетнамской войны.

Х 
 Ким Хак Сен (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Ха Ныль (род. 1978) — южнокорейская актриса и модель.
 Ким Ха Ныль (род. 2002) — южнокорейская фигуристка.
 Ким Хасон (род. 1995) — южнокорейский бейсболист.
 Ким Хва Сын (род. 1985) — южнокорейский тяжелоатлет.
 Ким Хван Джин (род. 1955) — южнокорейский боксёр.
 Ким Хвансик (род. 1948) — премьер-министр Республики Корея с 2010 года.
 Ким Хей Кьюнг (род. 1950) — южнокорейская фигуристка-одиночница.
 Ким Хёджин (род. 1984) — южнокорейская актриса и фотомодель.
 Ким Хё Джон (род. 1988) — американская шорт-трекистка.
 Ким Хёён (род. 1989) — южнокорейская певица, танцор, модель.
 Ким Хён Ги (род. 1983) — южнокорейский прыгун с трамплина.
 Ким Хён Гон (род. 1985) — южнокорейский шорт-трекист.
 Ким Хён Гён (род. 1995) — северокорейская женщина-борец вольного стиля.
 Ким Хён Иль (род. 1984) — южнокорейский футболист.
 Ким Хёнджун (род. 1986) — южнокорейский айдол, актёр и модель.
 Ким Хен Су (1921—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Хён У (род. 1988) — корейский борец греко-римского стиля.
 Ким Хёна (род. 1992) — корейская певица.
  (род. 1990) — певица, лидер южнокорейской группы SISTAR.
 Ким Хёсим (род. 1994) — северокорейская тяжелоатлетка.
 Ким Хисон (род. 1977) — южнокорейская актриса Ульсана.
 Ким, Хлоя (род. 2000) — американская сноубордистка, олимпийская чемпионка.
 Ким Хон До (известный также как Танвон; 1745—1806) — корейский художник и мастер каллиграфии.
 Ким Хон Джун (род. 1998) — лидер, участник южнокорейской группы Ateez.
 Ким Хон Себ (другой вариант Ким Хон Сев; 1906—?) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ким Хонъиль (1898—1980) — деятель движения за независимость Кореи, военачальник, генерал, дипломат и политик Кореи.
 Ким Хук (1972) — южнокорейский дзюдоист.
 Ким Хын Су (1919—2014) — корейский художник.
 Ким Хэ Джин (род. 1997) — южнокорейская фигуристка.
 Ким Хян Ми (род. 1979) — северокорейская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Ким Хян Ми (род. 1990) — северокорейская боксёрша.

Ц 
 Ким Цын Сон (1918—1973) — советский поэт и драматруг.

Ч 
 Ким Чан Бем (1904—?) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ким Чан Ен (1914—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Чансе (1914—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Чен Ир (Ким, Юрий Ирсенович; 1941 или 1942—2011) — северокорейский политик.
 Ким Чен Сек (1923—1953) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Чен Сук (по Концевичу Ким Чонсук; 1917—1949) — жена Ким Ир Сена, мать Ким Чен Ира, партийный и государственный деятель КНДР.
 Ким Чен Ын (род. 1982) — северокорейский политик.
 Ким Чжи Ун (род. 1964) — южнокорейский кинорежиссёр и сценарист.
 Ким Чжон Су (род. 1981) — корейский скелетонист и бобслеист.
 Ким Чир Сен (1926 — ?) — Герой КНДР.
 Ким Чольсу (1982) — северокорейский дзюдоист.
 Ким Чон Джу (род. 1981) — южнокорейский боксёр-любитель.
 Ким Чон Ин (Кхаи, род. 1994) — южнокорейский певец.
 Ким Чонха (род. 1996) — южнокорейская певица.
 Ким Чен Нам (1971—2017) — старший сын лидера КНДР Ким Чен Ира.
 Ким Чон Су (род. 1977) — северокорейский стрелок.
 Ким Чен Чхоль (род. 1981) — средний сын Ким Чен Ира.
 Ким Чунъён (также известный под ником GGPlay; род. 1985) — корейский киберспортсмен.
 Ким Чхан Су (род. 1985)— южнокорейский футболист.
 Ким Чхо Хи (род. 1996) — корейская кёрлингистка.
 Ким Чхоль Мин (род. 1992) — корейский конькобежец.
 Ким Чхоль Хан (род.) — северокорейский борец вольного стиля.
 Ким Чхоль Хо (род. 1961) — южнокорейский боксёр.
 Ким Чону (род. 1998) — южнокорейский певец.
 Ким Чхэк (также нередко Ким Чак; 1903—1951) — северокорейский политический и военный деятель, ближайший соратник Ким Ир Сена.

Ы 
 Ким Ый Тхэ (род. 1941) — южнокорейский дзюдоист.
 Ким Ын Гук (род. 1988) — северокорейский тяжелоатлет.
 Ким Ын Джу (род. 1989) — тяжелоатлетка из КНДР.
 Ким Ынджи (род. 1990) — корейская кёрлингистка.
 Ким Ын Джон (род. 1990) — корейская кёрлингистка.

Ю 
 Ким Ю Джин (sOs; род. 1993) — корейский киберспортсмен, играющий в StarCraft II.
 Ким Ю Ён (род. 1988) — южнокорейский футболист.
 Ким Ю Хён (род. 1961) — южнокорейский боксёр.
 Ким Юджон (1908—1937) — корейский писатель, мастер рассказа.
 Ким Юнджин (род. 1973) — корейская актриса.
 Ким, Юлий Черсанович (род. 1936) — российский поэт, бард.
 Ким, Юрий Алексеевич (1940—2000) — казахстанский государственный деятель, председатель КС РК.
 Ким (полное имя Жуаки́н Мануэ́л Сампа́ю Си́лва; род. 1975) — португальский футболист.

Я 
 Ким Ян Хван (1884—1953) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Ким-Станкевич, Александра Петровна (1885—1918) — революционерка-интернационалистка, первая кореянка-член РСДРП(б).

Аббревиатура 
 Координатно-измерительная машина
 Коэффициент использования материала
 КиМ — Косово и Метохия
 КиМ — Канал имени Москвы
 КИМ — контрольно-измерительные материалы ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ
 КИМ — Коммунистический интернационал молодёжи.
 «КИМ» — предприятие трикотажной отрасли в Витебске.
 КИМ — название (по имени титульного спонсора) футбольного клуба «Витебск» в 1989—94 годах.
 КИМ-2 — название футбольного клуба «Витебск-2» в 1992—1994 годах.
 КИМ — марка советских малолитражных автомобилей 1930—1946 гг. (см. КИМ-10, КИМ-10-51, КИМ-10-52).

Топонимы

Россия 
 Ким — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Ким — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Ким — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Ким — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Ким — посёлок в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Ким — посёлок в Спасском районе Татарстана.

Таджикистан 
 КИМ — название посёлка городского типа Нурафшон в 1929—2012 годах.

Украина 
 Ким — до 2016 г. название села Четвертаково в Середино-Будском районе Сумской области.

Чад 
 Ким — город и супрефектура.

Составные названия 
 Хаджар-Ким — мегалитический храмовый комплекс на острове Мальта.

Произведения 
 «Ким» — роман Р. Киплинга.
 «Ким» — экранизация романа Р. Киплинга.
 «Ким Пять-с-плюсом» — американский приключенческий комедийный мультсериал.
 «Ким Пять-с-плюсом: Борьба во времени» — первый полнометражный мультипликационный фильм о приключениях девочки-подростка Ким Пять-с-Плюсом.
 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, трагедия» — американский приключенческий комедийный мультсериал.

См. также 
 Кимовск — город в Тульской области России.

Примечания